Чемпіонат Шотландії з футболу 1892-93 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 20 серпня 1892 року та фінішував 20 травня 1893 року. 3-й сезон чемпіонату Шотландії, свій перший титул чемпіона здобув «Селтік».

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії на rsssf 

1892-93
Шотландія
Шотландія